Lista fechada — sistema eleitoral em que se vota nos partidos políticos, uma vez que os candidatos aparecem pré-ordenados na lista
 Lista aberta — sistema eleitoral em que o eleitor ordena a posição dos candidatos na lista
 Lista mista — sistema eleitoral híbrido

Desambiguações de política